Termin -{SOR}- ima više značenja.
 Monodehidroaskorbat reduktaza (NADH), enzim
 Sumpor oksigenaza/reduktaza, enzim
 Reka Sor, reka
 Serbia Off Road, sportsko karting udruženje